Міністерство армії США
 Міністерство армії Японії